Чилариљо има више значења:

 Чилариљо (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Чилариљо (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Чилариљо (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Чилариљо, Ла Ретамита (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику